Centenario (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Estadio Centenario, een stadion in Montevideo, Uruguay
Estadio Centenario de Armenia, een stadion in Armenia, Colombia

Zie ook 
Centenário, (doorverwijspagina)